

Codici 
 vem – codice ISO 639-3 della lingua vemgo-mabas

Altri progetti